Isabelle d'Anjou (1261-1303), appelée Élisabeth de Sicile après son mariage avec Ladislas IV de Hongrie ;
 Élisabeth de Sicile (1310-1349), épouse d'Étienne II, duc de Bavière.

Homonymie dynastique